Stensvold est un nom de famille porté par :
 Alan Stensvold (1908-1981), directeur de la photographie américain
 Larry Stensvold, ingénieur du son américain, fils d'Alan
 Wenche Stensvold (née en 1975), coureuse cycliste norvégienne
Homonymie de patronyme